У́лица Зени́тчиков — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Зенитчиков — улица в Москве.
 Улица Зенитчиков — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Зенитчиков — улица в Екатеринбурге.
 Улица Зенитчиков — улица в Волгограде в микрорайоне Водстрой.
 Улица Зенитчиков — улица в Волгограде в Дзержинском районе.
 Улица Зенитчиков — улица в Нижнем Новгороде.